Никола́й Аве́рин:
 Аверин, Николай Васильевич (1919—1942) — советский военнослужащий, замполит.
 Аверин, Николай Николаевич (род. 1961) — российский массовый убийца, признанный невменяемым, совершивший убийство трёх монахов в монастыре Оптина пустынь в пасхальную ночь на 18 апреля 1993 года.
 Аверин, Николай Степанович (1908—1944) — советский артиллерист, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.